Wolk oder Wołk ist der Familienname folgender Personen:

 Burkhard Wolk (* 1949), deutscher Gitarrist, Ensembleleiter, Musikpädagoge, Autor und Rezitator
 Christoph Wolk (* 1979), deutscher American-Football-Spieler
 Igor Petrowitsch Wolk (1937–2017), sowjetisch-russischer Kosmonaut
 James Wolk (* 1985), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Jonathan Wolk (* 1999), paraguayischer Leichtathlet
 Krzysztof Wołk, polnischer Informatiker
 Lauren Wolk (* 1956), US-amerikanische Schriftstellerin
 Matthias Wolk (* 1970), deutscher TV- und Radiomoderator, Journalist und Videoproduzent
 Moiken Wolk (* 1981), deutsche Fußballschiedsrichterin
 Piet van der Wolk (1892–1952), niederländischer Fußballspieler
 Tom Wolk (1951–2010), US-amerikanischer Musiker
 Winfried Wolk (* 1941), deutscher Grafiker und Maler